Roger Martin peut désigner :

 Roger Martin (1741-1811), homme politique français; 
 Roger Martin (1915-2008), ancien élève de l'École polytechnique et de l'École des Mines de Paris, PDG de Pont-à-Mousson et Saint-Gobain ;
 Roger Martin (1920-1979), logicien français ;
 Roger Martin (1943-), homme d'affaires ;
 Roger Martin (1950-), auteur français de romans policiers ;
, professeur et auteur d'ouvrages de business

Voir aussi 
 Roger Martin du Gard (1881-1958), écrivain français, prix Nobel de littérature
 Roger Martine (1930-2005), un joueur de rugby français